

События 
 Ок. 810 — Умер царь Урарту Ишпуини, ему наследовал сын Менуа.
 Ок. 810 (или ок. 813) — Умер царь VIII Вавилонской династии Мардук-балассу-икби, на престол взошёл Баба-ах-иддин.
 Начало правления Менуа, царя Урарту. При нём Урарту стала могущественной державой Передней Азии.
 Умер князь Цай И-хоу, ему наследовал сын Со-ши (Си-хоу, эра правления 809—762) .

Скончались 
 Ишпуини — третий известный царь Урарту, сын царя Сардури I.
 Шамши-Адад V — царь Ассирии приблизительно в 824—811 годах до н. э.

См. также

Примечания